Sei navi della United States Navy hanno portato il nome di USS Merrimack o USS Merrimac:

 – nave da 28 cannoni varata nel 1798, venduta per il servizio civile nel 1801 e rinominata Monticello, affondata in una tempesta lo stesso anno.
 – fregata a vapore varata nel 1855, incendiata nel 1861 per prevenirne la cattura da parte dei confederati; il relitto fu impiegato per costruire la nave corazzata .
 – piroscafo a pale varato nel 1862 e affondato nel 1865.
 – carboniera varata nel 1898 e affondata nel 1898.
 – rifornitore di squadra della classe Kennebec, varato nel 1941, radiato dal servizio militare nel 1952 e demolita nel 1982.
 – rifornitore di squadra della classe Cimarron, varato nel 1980 e radiato nel 1998.